Bethlehem Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethlehem Baptist Church (Phoenix, Arizona), NRHP-ID: 93000744
 Bethlehem Baptist Church (Barnwell, South Carolina), NRHP-ID: 79002374